Aboud ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelwahid Aboud Mackaye (* 1953), tschadischer Arabischer Militärführer 
 Abdulrahman al-Aboud (* 1995), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmed Aboud (* 1970), irakischer Boxer 
 Élie Aboud (* 1959), französischer Mediziner und Politiker
 Fathi Khalifa Aboud (* 1964), libyscher Leichtathlet 
 Hadel Aboud (* 1999), libysche Leichtathletin
 Kamel Aboud (* 1961), algerischer Boxer 
 Marwan Suhail Aboud (* 1959), irakischer Ringer 
 Rabah Aboud (* 1981), algerischer Langstreckenläufer

Aboud steht für:

 Aboud Creek, Fluss auf Attu, Alaska, Vereinigte Staaten